El nombre de castillo de la Encomienda puede aludir a alguno de los siguientes edificios:

 Castillo de la Encomienda (Aliaga), en el municipio de Aliaga.
 Castillo de la Encomienda (Nonaspe), en el municipio de Nonaspe.
 Castillo de la Encomienda (Socovos), en el municipio de Socovos.
 Castillo de la Encomienda (Villanueva de la Serena), en el municipio de Villanueva de la Serena.
 Castillo de la Encomienda de Víboras, en el municipio de Martos.